Maillet (Allier)
Maillet (Indre)